Geurts ist der Familienname folgender Personen:

 Antonius Geurts (1944–2017), niederländischer Kanute
 Darryl Geurts (* 1994), deutscher Fußballer
 Gerhard Geurts (1935–2020), deutscher Lehrer und Autor
 Janry, eigentlich Jean-Richard Geurts (* 1957), belgischer Comiczeichner
 Joseph Geurts (1939–2012), belgischer Radrennfahrer
 Loes Geurts (* 1986), niederländische Fußball-Torhüterin